Ха́рри Лилл (; ) — эстонский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2017).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2010, 2011).
 : золото (2009), серебро (2013, 2016, 2017), бронза (2006, 2008, 2011, 2012).
 : золото (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2013, 2017), бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Эстонии